Le ministère de la Protection des consommateurs ( et ), est le département ministériel responsable de la mise en œuvre de la politique de protection juridique des consommateurs et de la sécurité alimentaire.

Il est dirigé, depuis le , par la socialiste Paulette Lenert.

Depuis le , le siège central du ministère se situe aux 271 route d'Arlon, à Luxembourg.

Titulaires depuis 2018

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Paulette Lenert
 Gouvernement du Luxembourg

Lien externe 
 .

Protection des consommateurs
Politique sociale au Luxembourg
Organisme fondé en 2018